Alex Molenaar – ciclista su strada olandese
 Beau Molenaar – calciatore olandese
 Robert Molenaar – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese